Калван — власна назва.

Топоніми

Калван (Вагуш) — парафія.
 Калван (Шавеш) — парафія.